Donner är ett efternamn som bl.a. innehas av en finländsk släkt. Enligt uppgifter från 2013 var det 174 personer i Finland och 55 personer i Sverige med detta efternamn. Det var vidare 20 personer i Sverige med efternamnet af Donner.

Den finländska släkten härstammar ursprungligen från Lübeck, den äldste kände medlemmen var bärnstenssnidaren Jürgen Donner i början av 1600-talet. I Tyskland dog släkten ut i början av 1900-talet. Hans son Joachim Donner flyttade till Nyen och blev senare skeppsredare i Stockholm och Helsingfors och stamfar för den finländska grenen. Till samma släkt hör även den gotländska grenen, som härstammar från Jürgen Donners sonson Jürgen Hindrich Donner, som 1745 slog sig ned i Visby som handelsman. Den gotländska grenen utslocknade 1908.

Personer med efternamnet Donner, Donnér eller af Donner

 Anders Donner (1854–1938), finländsk astronom
 Anders Donner (skeppsredare) (1796–1857), finländsk skeppsredare
 Clive Donner (1926–2010), brittisk filmregissör och filmklippare

 Georg Mathias Donner (1745–1808), gotländsk handelshusägare 
 Greta Donner (1726–1774), gotländsk grosshandlare och företagsledare
 Gustav Donner (1902–1940), finländsk historiker

 H.W. Donner (1904–1980), finländsk anglist
 Henrik Otto Donner (1939–2013), finländsk tonsättare

 Iwar Donnér (1884–1964), svensk journalist och konstnär

 Jacob Niclas Donner (1749–1809), gotländsk handelshusägare
 Joakim Donner (född 1926), finländsk geolog
 Johan Donner (född 1955), finländsk filmskapare
 Johan af Donner (född 1952), svensk informationstjänsteman
 Johan Gustaf af Donner (1730–1808), svensk militär och ämbetsman
 Johann Jakob Christian Donner (1799–1875), tysk filolog och översättare
 Jürgen Hindrich Donner (1718–1751), tysk-svensk handelshusägare
 Jörn Donner (1933–2020), finländsk författare och filmskapare

 Kai Donner (1888–1935), finländsk etnograf, filolog och politiker
 Kai Otto Donner (1922–1995), finländsk zoolog
 Kristian Donner (född 1952), finländsk zoolog

 Lauren Shuler Donner (född 1949), amerikansk skådespelare och filmproducent

 Minette Donner (1848–1922), finländsk filantrop
 Märta Donner (född 1922), finländsk pediatriker

 Olly Donner (1881–1956), finländsk författare
 Ossian Donner (1866–1957), finländsk industriman och diplomat
 Otto Donner (1835–1909), finländsk språkforskare och politiker

 Rafael Donner, flera personer
 Rafael Donner (författare) (född 1990), finländsk journalist och författare
 Rafael Donner (skulptör) (1693–1741), österrikisk skulptör 
 Richard Donner (född 1930), amerikansk regissör

 Sven Donner  (1890–1970), finländsk läkare

 Ulla Donner (född 1988), finlandssvensk illustratör och författare av serieromaner
 Uno Donner (1872–1958), finländsk industriledare

 Walter af Donner (född 1968), svensk friidrottare
 Wilhelm af Donner  (född 1943), svensk militär

Se även
 af Donner, svensk adlig släkt
 Donner, germansk åskgud, se Tor
 Donner, en av Jultomtens renar enligt amerikansk jultradition.
 Donnergymnasiet, friskolor i Göteborg och på Gotland
 Donners plats, torg i Visby
 Handelshuset Donner, verksamt på Gotland 1746–1845

Källor

Finländska släkter
Svenska efternamn